Может означать:
 Лозовая (верхний приток Ворсклы)
 Лозовая (нижний приток Ворсклы)